{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (59301) - || 1999 CB73 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59302) - || 1999 CF74 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59303) - || 1999 CX75 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59304) - || 1999 CJ76 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59305) - || 1999 CD78 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59306) - || 1999 CN79 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59307) - || 1999 CT79 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59308) - || 1999 CQ83 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59309) - || 1999 CY84 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59310) - || 1999 CA87 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59311) - || 1999 CJ87 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59312) - || 1999 CR87 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59313) - || 1999 CF88 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59314) - || 1999 CP88 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59315) - || 1999 CC89 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59316) - || 1999 CL89 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59317) - || 1999 CN89 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59318) - || 1999 CB90 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59319) - || 1999 CT91 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59320) - || 1999 CH92 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59321) - || 1999 CF93 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59322) - || 1999 CB95 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59323) - || 1999 CS95 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59324) - || 1999 CF97 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59325) - || 1999 CZ97 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59326) - || 1999 CO98 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59327) - || 1999 CG99 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59328) - || 1999 CM102 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59329) - || 1999 CN102 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59330) - || 1999 CW103 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59331) - || 1999 CC104 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59332) - || 1999 CQ104 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59333) - || 1999 CM105 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59334) - || 1999 CY105 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59335) - || 1999 CR106 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59336) - || 1999 CR110 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59337) - || 1999 CT111 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59338) - || 1999 CV111 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59339) - || 1999 CT113 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59340) - || 1999 CV116 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59341) - || 1999 CY116 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59342) - || 1999 CS118 ||9 februari 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59343) - || 1999 CA123 ||11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59344) - || 1999 CW123 ||11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59345) - || 1999 CK135 ||8 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (59346) - || 1999 CC137 ||9 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (59347) - || 1999 CX137 ||9 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (59348) - || 1999 CU141 ||10 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (59349) - || 1999 CN142 ||10 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (59350) - || 1999 CT142 ||10 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (59351) - || 1999 CQ145 ||8 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (59352) - || 1999 CH147 ||9 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (59353) - || 1999 CE151 ||9 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (59354) - || 1999 CF152 ||12 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (59355) - || 1999 CL153 ||14 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (59356) - || 1999 CX153 ||13 februari 1999 || LONEOS
|-
| (59357) - || 1999 CB154 ||14 februari 1999 || LONEOS
|-
| (59358) - || 1999 CL158 ||11 februari 1999 || J. X. Luu, C. A. Trujillo, D. C. Jewitt
|-
| (59359) - || 1999 DV || 16 februari 1999 || T. Kagawa
|-
| (59360) - || 1999 DY1 ||18 februari 1999 || NEAT
|-
| (59361) - || 1999 DW2 ||20 februari 1999 || T. Urata
|-
| (59362) - || 1999 DO5 ||17 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59363) - || 1999 DP7 ||18 februari 1999 || LONEOS
|-
| (59364) - || 1999 DS7 ||18 februari 1999 || LONEOS
|-
| (59365) - || 1999 EM || 9 maart 1999 || C. W. Juels
|-
| (59366) - || 1999 EE3 ||12 maart 1999 || P. G. Comba
|-
| (59367) - || 1999 EQ3 ||15 maart 1999 || P. G. Comba
|-
| (59368) - || 1999 EP4 ||12 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (59369) - || 1999 EB5 ||11 maart 1999 || T. Pauwels
|-
| (59370) - || 1999 EK5 ||15 maart 1999 || R. G. Sandness
|-
| (59371) - || 1999 EY6 ||14 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (59372) - || 1999 EP8 ||14 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (59373) - || 1999 ET10 ||14 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (59374) - || 1999 EO12 ||15 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59375) - || 1999 EQ13 ||10 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (59376) - || 1999 FK || 17 maart 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (59377) - || 1999 FF1 ||17 maart 1999 || ODAS
|-
| (59378) - || 1999 FV3 ||19 maart 1999 || A. Galád, J. Tóth
|-
| (59379) - || 1999 FO4 ||17 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (59380) - || 1999 FA5 ||17 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (59381) - || 1999 FZ5 ||16 maart 1999 || ODAS
|-
| (59382) - || 1999 FP6 ||17 maart 1999 || ODAS
|-
| (59383) - || 1999 FY9 ||22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (59384) - || 1999 FH10 ||22 maart 1999 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (59385) - || 1999 FH15 ||19 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (59386) - || 1999 FJ17 ||23 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (59387) - || 1999 FZ17 ||23 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (59388) Monod || 1999 FU19 ||24 maart 1999 || M. M. M. Santangelo
|-
| (59389) - || 1999 FF21 ||24 maart 1999 || L. Kornoš, J. Tóth
|-
| (59390) Habermas || 1999 FR21 ||24 maart 1999 || M. M. M. Santangelo
|-
| (59391) - || 1999 FC22 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59392) - || 1999 FD23 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59393) - || 1999 FG23 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59394) - || 1999 FZ23 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59395) - || 1999 FM25 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59396) - || 1999 FY25 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59397) - || 1999 FT26 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59398) - || 1999 FF29 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59399) - || 1999 FK30 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59400) - || 1999 FH31 ||19 maart 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten